Финал Кубка Англии по футболу 1974 года стал 94-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 4 мая 1974 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу в матче одержал «Ливерпуль» со счётом 3:0.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Программа матча на FA-CupFinals.co.uk
 Отчёт о матче на сайте LFC History

1974
Кубок Англии 1974
Кубок Англии 1974
Футбол в Европе в 1974 году
События 4 мая
Май 1974 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1974 году
1974 год в Лондоне